Svenska cupen 1948 var den åttonde säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Olympia i Hälsingborg, och inte på den vanliga finalarenan, Råsunda i Stockholm. Råå IF stod till slut som cupmästare då man slagit BK Kenty med hela 6–0 i finalen inför  åskådare. De allsvenska lagen deltog inte på grund av de olympiska spelen i London.

Matcher

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1948
Fotboll i Sverige 1948
Fotbollssäsongen 1948